Der Name Honoria (lat. die Ehrenvolle) bezeichnet:

 Justa Grata Honoria (418–455), eine weströmische Prinzessin
 (236) Honoria, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Honoria (Puerto Inca), Ort und Distrikt in der Provinz Puerto Inca in Peru 

Siehe auch:
 Honorius